PNPG ist eine Abkürzung für
 Parque Nacional da Peneda-Gerês
 Paranitrophenylglycerin (1-(4-Nitrophenyl)glycerol)

Abkürzung